Allfeld ist der Name folgender Orte:
 Allfeld, Ortsteil der Gemeinde Billigheim, Baden-Württemberg

Allfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Allfeld, deutscher Diplomat
 Johann Philipp Allfeld (1819–1890), deutscher Stenograph
 Philipp Allfeld (1852–1940), deutscher Gerichtsbeamter
Siehe auch:
Ahlfeld
Alfeld
Alfelt
 Allersfelden
 Allenfeld